Baluchi o balochi – gruppo etnico
 Lingua baluchi o balochi
 Antonio Balochi – francescano italiano